Marc Toesca (1955- ), animateur français de radio et de télévision ;
 Michel Toesca, cinéaste français ;
 Pietro Toesca (1877-1962), historien de l'art italien ;
 Maurice Toesca (1904-1998) : journaliste et écrivain français.
Par ailleurs, Toesca est une station du métro de Santiago du Chili.